Kroll (film)
personen
Erwin Kroll (1950), een Nederlands meteoroloog en weerpresentator
Joachim Kroll (1933-1991), een Duits seriemoordenaar en kannibaal
Klaus Kröll (1980), een Oostenrijks alpineskiër
Lucien Kroll (1927), een Belgisch architect
Wilhelm Kroll (1869-1939), een Duits classicus

Zie ook 
Krol (doorverwijspagina)